Los Capulines kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Capulines, Guerrero, ort, 
 Los Capulines, Morelos, ort, Yecapixtla, 
 Los Capulines, Veracruz, ort, Tlalnelhuayocan, 
 Los Capulines, Puebla, ort, 
 Los Capulines, Tlaxcala, ort, Tlaxco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar